Listvianka (Irkutsk), localitat de la província d'Irkutsk, a Rússia
 Listvianka (Kurgan), localitat de la província de Kurgan, a Rússia